Los Alamos (Califórnia)
 Los Alamos (Novo México)
 Laboratório Nacional de Los Alamos
 Condado de Los Alamos
 Los Álamos — comuna no Chile

Ver também
 
 

Desambiguações de topônimos